|-
|(47501)||2000 AN53|| align=right|14,3|| align=right|2,647|| align=right|0,081|| align=right|15,12|| align=right|4,306||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47502)||2000 AN54|| align=right|14,1|| align=right|2,881|| align=right|0,043|| align=right|13,38|| align=right|4,890||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47503)||2000 AQ54|| align=right|16,1|| align=right|2,384|| align=right|0,197|| align=right|2,29|| align=right|3,679||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47504)||2000 AJ56|| align=right|14,4|| align=right|2,712|| align=right|0,074|| align=right|3,37|| align=right|4,465||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47505)||2000 AB57|| align=right|14,3|| align=right|2,706|| align=right|0,059|| align=right|7,03|| align=right|4,449||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47506)||2000 AA58|| align=right|14,4|| align=right|2,385|| align=right|0,014|| align=right|5,92|| align=right|3,682||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47507)||2000 AM58|| align=right|15,1|| align=right|2,392|| align=right|0,213|| align=right|3,57|| align=right|3,698||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47508)||2000 AQ58|| align=right|14,2|| align=right|2,726|| align=right|0,032|| align=right|10,28|| align=right|4,499||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47509)||2000 AJ60|| align=right|15,5|| align=right|2,317|| align=right|0,213|| align=right|1,13|| align=right|3,525||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47510)||2000 AL60|| align=right|14,1|| align=right|2,788|| align=right|0,113|| align=right|10,02|| align=right|4,655||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47511)||2000 AN60|| align=right|13,7|| align=right|3,008|| align=right|0,149|| align=right|12,12|| align=right|5,217||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47512)||2000 AY60|| align=right|15,0|| align=right|2,655|| align=right|0,065|| align=right|1,85|| align=right|4,326||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47513)||2000 AS66|| align=right|14,8|| align=right|2,429|| align=right|0,169|| align=right|13,84|| align=right|3,784||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47514)||2000 AW66|| align=right|13,9|| align=right|2,766|| align=right|0,143|| align=right|10,25|| align=right|4,600||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47515)||2000 AB69|| align=right|15,9|| align=right|2,297|| align=right|0,128|| align=right|6,52|| align=right|3,480||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47516)||2000 AQ69|| align=right|13,4|| align=right|2,647|| align=right|0,127|| align=right|14,18|| align=right|4,305||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47517)||2000 AT71|| align=right|15,1|| align=right|2,300|| align=right|0,163|| align=right|4,08|| align=right|3,489||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47518)||2000 AU71|| align=right|16,1|| align=right|2,203|| align=right|0,173|| align=right|4,55|| align=right|3,269||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47519)||2000 AK79|| align=right|14,2|| align=right|2,439|| align=right|0,151|| align=right|8,00|| align=right|3,809||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47520)||2000 AO79|| align=right|15,7|| align=right|2,341|| align=right|0,077|| align=right|6,74|| align=right|3,582||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47521)||2000 AS84|| align=right|14,8|| align=right|2,948|| align=right|0,089|| align=right|2,69|| align=right|5,061||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47522)||2000 AW84|| align=right|15,5|| align=right|2,443|| align=right|0,153|| align=right|3,58|| align=right|3,818||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47523)||2000 AB85|| align=right|15,4|| align=right|2,290|| align=right|0,113|| align=right|4,87|| align=right|3,464||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47524)||2000 AJ90|| align=right|14,5|| align=right|2,744|| align=right|0,046|| align=right|6,75|| align=right|4,544||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47525)||2000 AL90|| align=right|15,1|| align=right|2,536|| align=right|0,067|| align=right|2,99|| align=right|4,038||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47526)||2000 AM90|| align=right|14,7|| align=right|2,419|| align=right|0,207|| align=right|1,81|| align=right|3,761||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47527)||2000 AR90|| align=right|14,8|| align=right|2,545|| align=right|0,091|| align=right|3,23|| align=right|4,059||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47528)||2000 AE95|| align=right|15,2|| align=right|2,417|| align=right|0,095|| align=right|6,37|| align=right|3,756||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47529)||2000 AM96|| align=right|13,9|| align=right|2,647|| align=right|0,033|| align=right|15,84|| align=right|4,306||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47530)||2000 AO96|| align=right|13,2|| align=right|2,692|| align=right|0,178|| align=right|12,18|| align=right|4,417||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47531)||2000 AY96|| align=right|13,4|| align=right|2,770|| align=right|0,098|| align=right|10,04|| align=right|4,609||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47532)||2000 AF97|| align=right|13,4|| align=right|2,681|| align=right|0,116|| align=right|12,77|| align=right|4,388||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47533)||2000 AY97|| align=right|13,4|| align=right|2,754|| align=right|0,102|| align=right|8,94|| align=right|4,571||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47534)||2000 AD98|| align=right|13,4|| align=right|3,169|| align=right|0,114|| align=right|5,92|| align=right|5,641||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47535)||2000 AA99|| align=right|15,6|| align=right|2,200|| align=right|0,140|| align=right|2,98|| align=right|3,261||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47536)||2000 AB102|| align=right|14,9|| align=right|2,422|| align=right|0,138|| align=right|10,40|| align=right|3,769||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47537)||2000 AP108|| align=right|15,1|| align=right|2,645|| align=right|0,032|| align=right|5,75|| align=right|4,302||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47538)||2000 AR113|| align=right|14,4|| align=right|2,538|| align=right|0,120|| align=right|15,01|| align=right|4,043||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47539)||2000 AZ113|| align=right|13,2|| align=right|2,584|| align=right|0,180|| align=right|15,62|| align=right|4,154||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47540)||2000 AK115|| align=right|15,0|| align=right|2,401|| align=right|0,096|| align=right|4,88|| align=right|3,720||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47541)||2000 AX115|| align=right|14,7|| align=right|2,439|| align=right|0,062|| align=right|8,76|| align=right|3,808||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47542)||2000 AN118|| align=right|14,7|| align=right|2,413|| align=right|0,118|| align=right|7,22|| align=right|3,747||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47543)||2000 AP118|| align=right|15,4|| align=right|2,463|| align=right|0,098|| align=right|5,03|| align=right|3,865||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47544)||2000 AW118|| align=right|15,7|| align=right|2,400|| align=right|0,211|| align=right|3,31|| align=right|3,718||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47545)||2000 AZ118|| align=right|14,5|| align=right|2,619|| align=right|0,025|| align=right|22,35|| align=right|4,239||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47546)||2000 AN119|| align=right|14,9|| align=right|2,406|| align=right|0,119|| align=right|5,90|| align=right|3,732||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47547)||2000 AM121|| align=right|13,8|| align=right|3,290|| align=right|0,231|| align=right|2,14|| align=right|5,968||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47548)||2000 AO124|| align=right|14,9|| align=right|2,620|| align=right|0,187|| align=right|4,13|| align=right|4,241||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47549)||2000 AE126|| align=right|14,6|| align=right|2,587|| align=right|0,092|| align=right|14,44|| align=right|4,161||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47550)||2000 AS126|| align=right|14,3|| align=right|2,771|| align=right|0,018|| align=right|2,44|| align=right|4,613||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47551)||2000 AM128|| align=right|13,4|| align=right|3,121|| align=right|0,040|| align=right|14,84|| align=right|5,513||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47552)||2000 AR128|| align=right|12,9|| align=right|3,014|| align=right|0,251|| align=right|17,59|| align=right|5,231||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47553)||2000 AE129|| align=right|15,6|| align=right|2,353|| align=right|0,199|| align=right|2,66|| align=right|3,608||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47554)||2000 AN130|| align=right|14,4|| align=right|3,104|| align=right|0,101|| align=right|4,05|| align=right|5,467||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47555)||2000 AM136|| align=right|13,9|| align=right|2,990|| align=right|0,100|| align=right|12,68|| align=right|5,169||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47556)||2000 AL137|| align=right|12,8|| align=right|3,128|| align=right|0,126|| align=right|5,28|| align=right|5,530||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47557)||2000 AP137|| align=right|14,0|| align=right|2,782|| align=right|0,028|| align=right|5,53|| align=right|4,639||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47558)||2000 AU137|| align=right|13,8|| align=right|2,697|| align=right|0,110|| align=right|12,59|| align=right|4,428||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47559)||2000 AK143|| align=right|14,3|| align=right|2,770|| align=right|0,185|| align=right|7,27|| align=right|4,609||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47560)||2000 AD144|| align=right|13,7|| align=right|3,131|| align=right|0,106|| align=right|18,13|| align=right|5,539||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47561)||2000 AA147|| align=right|13,2|| align=right|2,541|| align=right|0,152|| align=right|12,94|| align=right|4,050||MBA||4. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(47562)||2000 AZ148|| align=right|14,5|| align=right|2,364|| align=right|0,052|| align=right|11,31|| align=right|3,634||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47563)||2000 AW149|| align=right|13,9|| align=right|2,804|| align=right|0,085|| align=right|9,25|| align=right|4,694||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47564)||2000 AD150|| align=right|14,0|| align=right|2,662|| align=right|0,140|| align=right|13,26|| align=right|4,342||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47565)||2000 AJ150|| align=right|14,5|| align=right|2,726|| align=right|0,202|| align=right|12,26|| align=right|4,501||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47566)||2000 AU150|| align=right|14,4|| align=right|2,348|| align=right|0,184|| align=right|10,54|| align=right|3,598||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47567)||2000 AL154|| align=right|14,8|| align=right|2,719|| align=right|0,042|| align=right|6,24|| align=right|4,482||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47568)||2000 AW155|| align=right|15,7|| align=right|2,271|| align=right|0,218|| align=right|5,44|| align=right|3,421||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47569)||2000 AP159|| align=right|14,4|| align=right|3,164|| align=right|0,117|| align=right|5,38|| align=right|5,628||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47570)||2000 AM162|| align=right|14,5|| align=right|2,662|| align=right|0,101|| align=right|14,06|| align=right|4,342||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47571)||2000 AT162|| align=right|14,2|| align=right|2,770|| align=right|0,107|| align=right|9,17|| align=right|4,609||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47572)||2000 AK167|| align=right|15,8|| align=right|2,304|| align=right|0,135|| align=right|11,07|| align=right|3,497||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47573)||2000 AV170|| align=right|15,3|| align=right|2,311|| align=right|0,039|| align=right|5,84|| align=right|3,513||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47574)||2000 AF171|| align=right|14,4|| align=right|2,719|| align=right|0,145|| align=right|14,64|| align=right|4,482||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47575)||2000 AL172|| align=right|15,7|| align=right|2,392|| align=right|0,073|| align=right|7,28|| align=right|3,698||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47576)||2000 AW172|| align=right|17,1|| align=right|2,226|| align=right|0,328|| align=right|5,50|| align=right|3,320||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47577)||2000 AD173|| align=right|14,9|| align=right|2,294|| align=right|0,133|| align=right|6,91|| align=right|3,473||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47578)||2000 AT174|| align=right|14,9|| align=right|2,452|| align=right|0,128|| align=right|8,74|| align=right|3,839||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47579)||2000 AW174|| align=right|14,7|| align=right|2,390|| align=right|0,063|| align=right|6,66|| align=right|3,694||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47580)||2000 AQ175|| align=right|14,6|| align=right|2,317|| align=right|0,269|| align=right|7,62|| align=right|3,527||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47581)||2000 AN178|| align=right|15,1|| align=right|2,207|| align=right|0,268|| align=right|7,16|| align=right|3,277||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47582)||2000 AO179|| align=right|14,2|| align=right|2,595|| align=right|0,097|| align=right|14,11|| align=right|4,179||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47583)||2000 AW182|| align=right|14,8|| align=right|2,626|| align=right|0,044|| align=right|14,80|| align=right|4,255||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47584)||2000 AX182|| align=right|14,4|| align=right|2,595|| align=right|0,077|| align=right|7,37|| align=right|4,179||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47585)||2000 AA192|| align=right|14,8|| align=right|2,360|| align=right|0,216|| align=right|8,71|| align=right|3,625||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47586)||2000 AE193|| align=right|14,6|| align=right|2,647|| align=right|0,029|| align=right|13,63|| align=right|4,307||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47587)||2000 AU198|| align=right|14,4|| align=right|2,617|| align=right|0,112|| align=right|14,12|| align=right|4,233||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47588)||2000 AM201|| align=right|14,4|| align=right|2,321|| align=right|0,299|| align=right|23,27|| align=right|3,534||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47589)||2000 AY201|| align=right|14,6|| align=right|2,614|| align=right|0,065|| align=right|27,73|| align=right|4,226||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47590)||2000 AY202|| align=right|14,1|| align=right|2,616|| align=right|0,097|| align=right|12,38|| align=right|4,231||MBA||10. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47591)||2000 AD203|| align=right|13,6|| align=right|2,609|| align=right|0,144|| align=right|12,12|| align=right|4,213||MBA||10. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47592)||2000 AO203|| align=right|13,1|| align=right|2,451|| align=right|0,131|| align=right|9,14|| align=right|3,838||MBA||10. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47593)||2000 AF204|| align=right|13,5|| align=right|2,694|| align=right|0,137|| align=right|11,10|| align=right|4,422||MBA||12. januar 2000||High Point||D. K. Chesney
|-
|(47594)||2000 AQ204|| align=right|13,5|| align=right|2,690|| align=right|0,138|| align=right|13,20|| align=right|4,412||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47595)||2000 AK207|| align=right|14,0|| align=right|3,176|| align=right|0,114|| align=right|0,28|| align=right|5,659||MBA||3. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47596)||2000 AA213|| align=right|16,2|| align=right|2,381|| align=right|0,195|| align=right|0,57|| align=right|3,673||MBA||6. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47597)||2000 AK214|| align=right|15,3|| align=right|2,664|| align=right|0,062|| align=right|1,87|| align=right|4,348||MBA||6. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47598)||2000 AR215|| align=right|14,9|| align=right|2,702|| align=right|0,051|| align=right|7,07|| align=right|4,442||MBA||7. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47599)||2000 AB216|| align=right|14,9|| align=right|2,616|| align=right|0,210|| align=right|12,31|| align=right|4,230||MBA||7. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47600)||2000 AF227|| align=right|13,5|| align=right|3,118|| align=right|0,113|| align=right|4,13|| align=right|5,504||MBA||10. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47601)||2000 AQ227|| align=right|14,9|| align=right|3,200|| align=right|0,124|| align=right|3,67|| align=right|5,724||MBA||10. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47602)||2000 AC231|| align=right|14,0|| align=right|2,559|| align=right|0,172|| align=right|13,28|| align=right|4,094||MBA||4. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47603)||2000 AV232|| align=right|15,0|| align=right|2,402|| align=right|0,216|| align=right|3,24|| align=right|3,722||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47604)||2000 AF236|| align=right|14,0|| align=right|2,668|| align=right|0,023|| align=right|10,62|| align=right|4,358||MBA||5. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47605)||2000 AT237|| align=right|12,9|| align=right|3,063|| align=right|0,034|| align=right|12,07|| align=right|5,360||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47606)||2000 AA238|| align=right|14,6|| align=right|2,283|| align=right|0,112|| align=right|7,52|| align=right|3,449||MBA||6. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47607)||2000 AN242|| align=right|13,2|| align=right|2,745|| align=right|0,040|| align=right|12,52|| align=right|4,547||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47608)||2000 AE243|| align=right|12,9|| align=right|2,992|| align=right|0,079|| align=right|9,14|| align=right|5,174||MBA||7. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47609)||2000 AN251|| align=right|14,2|| align=right|3,105|| align=right|0,103|| align=right|2,12|| align=right|5,471||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47610)||2000 AY254|| align=right|16,4|| align=right|2,525|| align=right|0,107|| align=right|1,53|| align=right|4,011||MBA||6. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47611)||2000 BL1|| align=right|15,3|| align=right|2,835|| align=right|0,071|| align=right|1,06|| align=right|4,774||MBA||26. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47612)||2000 BO4|| align=right|14,1|| align=right|2,565|| align=right|0,212|| align=right|10,82|| align=right|4,107||MBA||21. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47613)||2000 BP12|| align=right|14,4|| align=right|3,189|| align=right|0,163|| align=right|1,12|| align=right|5,695||MBA||28. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47614)||2000 BO14|| align=right|13,0|| align=right|3,147|| align=right|0,104|| align=right|7,25|| align=right|5,581||MBA||28. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(47615)||2000 BT22|| align=right|14,1|| align=right|3,201|| align=right|0,125|| align=right|1,88|| align=right|5,725||MBA||27. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47616)||2000 BC26|| align=right|14,0|| align=right|3,105|| align=right|0,103|| align=right|2,44|| align=right|5,472||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47617)||2000 BC27|| align=right|14,1|| align=right|2,604|| align=right|0,274|| align=right|13,00|| align=right|4,201||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47618)||2000 BD27|| align=right|14,7|| align=right|2,707|| align=right|0,061|| align=right|7,07|| align=right|4,454||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47619)||2000 BW28|| align=right|14,6|| align=right|2,837|| align=right|0,080|| align=right|16,04|| align=right|4,777||MBA||30. januar 2000||Catalina||CSS
|-
|(47620)||2000 BA29|| align=right|14,7|| align=right|2,571|| align=right|0,209|| align=right|8,43|| align=right|4,121||MBA||30. januar 2000||Catalina||CSS
|-
|(47621)||2000 BO29|| align=right|14,2|| align=right|2,749|| align=right|0,107|| align=right|5,92|| align=right|4,557||MBA||28. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47622)||2000 BQ32|| align=right|15,7|| align=right|2,774|| align=right|0,046|| align=right|0,98|| align=right|4,620||MBA||28. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47623)||2000 BF38|| align=right|15,2|| align=right|2,890|| align=right|0,075|| align=right|7,07|| align=right|4,912||MBA||28. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47624)||2000 BG41|| align=right|14,6|| align=right|2,904|| align=right|0,172|| align=right|2,50|| align=right|4,948||MBA||30. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47625)||2000 BB49|| align=right|15,2|| align=right|2,523|| align=right|0,059|| align=right|10,21|| align=right|4,007||MBA||26. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47626)||2000 BS49|| align=right|14,4|| align=right|2,520|| align=right|0,092|| align=right|12,17|| align=right|3,999||MBA||21. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47627)||2000 CX|| align=right|14,0|| align=right|2,968|| align=right|0,047|| align=right|6,61|| align=right|5,111||MBA||1. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(47628)||2000 CJ2|| align=right|14,2|| align=right|2,372|| align=right|0,065|| align=right|7,05|| align=right|3,653||MBA||2. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(47629)||2000 CR4|| align=right|15,2|| align=right|2,682|| align=right|0,046|| align=right|2,70|| align=right|4,392||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47630)||2000 CF6|| align=right|15,0|| align=right|2,311|| align=right|0,123|| align=right|6,11|| align=right|3,513||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47631)||2000 CY17|| align=right|15,1|| align=right|2,756|| align=right|0,016|| align=right|1,51|| align=right|4,575||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47632)||2000 CA21|| align=right|14,4|| align=right|2,746|| align=right|0,020|| align=right|6,34|| align=right|4,549||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47633)||2000 CG23|| align=right|14,9|| align=right|2,686|| align=right|0,110|| align=right|4,14|| align=right|4,402||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47634)||2000 CN24|| align=right|14,7|| align=right|2,639|| align=right|0,185|| align=right|12,55|| align=right|4,286||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47635)||2000 CH25|| align=right|15,2|| align=right|2,582|| align=right|0,096|| align=right|4,48|| align=right|4,148||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47636)||2000 CV25|| align=right|14,5|| align=right|2,722|| align=right|0,022|| align=right|1,91|| align=right|4,490||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47637)||2000 CD28|| align=right|14,9|| align=right|2,581|| align=right|0,109|| align=right|8,14|| align=right|4,147||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47638)||2000 CP28|| align=right|15,1|| align=right|2,771|| align=right|0,065|| align=right|4,14|| align=right|4,612||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47639)||2000 CT29|| align=right|13,6|| align=right|3,173|| align=right|0,152|| align=right|1,85|| align=right|5,650||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47640)||2000 CA30|| align=right|14,0|| align=right|2,868|| align=right|0,053|| align=right|2,29|| align=right|4,856||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47641)||2000 CE30|| align=right|14,1|| align=right|3,158|| align=right|0,054|| align=right|9,81|| align=right|5,611||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47642)||2000 CF30|| align=right|15,2|| align=right|2,459|| align=right|0,211|| align=right|9,18|| align=right|3,856||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47643)||2000 CM30|| align=right|14,6|| align=right|2,945|| align=right|0,130|| align=right|3,65|| align=right|5,052||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47644)||2000 CO36|| align=right|12,7|| align=right|3,191|| align=right|0,165|| align=right|4,15|| align=right|5,699||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47645)||2000 CD37|| align=right|12,9|| align=right|2,974|| align=right|0,105|| align=right|10,51|| align=right|5,129||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47646)||2000 CE37|| align=right|13,9|| align=right|3,004|| align=right|0,039|| align=right|10,90|| align=right|5,205||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47647)||2000 CH38|| align=right|15,1|| align=right|2,729|| align=right|0,057|| align=right|2,52|| align=right|4,508||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47648)||2000 CA40|| align=right|14,7|| align=right|2,360|| align=right|0,306|| align=right|22,10|| align=right|3,625||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47649)||2000 CP40|| align=right|14,5|| align=right|3,063|| align=right|0,091|| align=right|10,49|| align=right|5,360||MBA||1. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(47650)||2000 CU40|| align=right|13,3|| align=right|2,861|| align=right|0,062|| align=right|6,21|| align=right|4,838||MBA||1. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(47651)||2000 CV42|| align=right|14,6|| align=right|2,838|| align=right|0,026|| align=right|12,63|| align=right|4,781||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47652)||2000 CL44|| align=right|14,2|| align=right|3,170|| align=right|0,125|| align=right|10,15|| align=right|5,644||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47653)||2000 CD45|| align=right|14,0|| align=right|2,746|| align=right|0,076|| align=right|13,17|| align=right|4,550||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47654)||2000 CP46|| align=right|15,6|| align=right|2,336|| align=right|0,149|| align=right|3,28|| align=right|3,570||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47655)||2000 CB48|| align=right|14,3|| align=right|3,090|| align=right|0,184|| align=right|17,10|| align=right|5,432||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47656)||2000 CD48|| align=right|14,2|| align=right|2,708|| align=right|0,087|| align=right|5,88|| align=right|4,455||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47657)||2000 CE48|| align=right|13,6|| align=right|2,795|| align=right|0,100|| align=right|8,14|| align=right|4,671||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47658)||2000 CL48|| align=right|14,8|| align=right|2,921|| align=right|0,131|| align=right|11,61|| align=right|4,992||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47659)||2000 CM49|| align=right|13,8|| align=right|2,594|| align=right|0,167|| align=right|14,69|| align=right|4,177||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47660)||2000 CA51|| align=right|14,8|| align=right|2,615|| align=right|0,033|| align=right|12,23|| align=right|4,228||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47661)||2000 CP52|| align=right|13,5|| align=right|2,680|| align=right|0,166|| align=right|6,73|| align=right|4,387||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47662)||2000 CN53|| align=right|13,1|| align=right|2,942|| align=right|0,040|| align=right|0,73|| align=right|5,047||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47663)||2000 CD54|| align=right|14,6|| align=right|2,605|| align=right|0,080|| align=right|8,45|| align=right|4,204||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47664)||2000 CE54|| align=right|13,3|| align=right|3,137|| align=right|0,118|| align=right|5,52|| align=right|5,554||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47665)||2000 CX55|| align=right|14,0|| align=right|2,717|| align=right|0,083|| align=right|10,43|| align=right|4,479||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47666)||2000 CA58|| align=right|13,4|| align=right|2,978|| align=right|0,071|| align=right|9,44|| align=right|5,138||MBA||5. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47667)||2000 CD58|| align=right|13,1|| align=right|3,073|| align=right|0,059|| align=right|10,45|| align=right|5,385||MBA||5. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47668)||2000 CM60|| align=right|14,3|| align=right|3,085|| align=right|0,124|| align=right|8,94|| align=right|5,418||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47669)||2000 CC62|| align=right|14,6|| align=right|2,768|| align=right|0,019|| align=right|5,27|| align=right|4,605||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47670)||2000 CA63|| align=right|13,6|| align=right|2,595|| align=right|0,136|| align=right|14,46|| align=right|4,180||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47671)||2000 CP63|| align=right|14,2|| align=right|2,615|| align=right|0,116|| align=right|13,81|| align=right|4,228||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47672)||2000 CZ63|| align=right|14,4|| align=right|2,809|| align=right|0,060|| align=right|3,74|| align=right|4,706||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47673)||2000 CF64|| align=right|14,7|| align=right|2,724|| align=right|0,094|| align=right|11,24|| align=right|4,494||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47674)||2000 CT65|| align=right|14,4|| align=right|2,787|| align=right|0,047|| align=right|3,02|| align=right|4,653||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47675)||2000 CW66|| align=right|15,2|| align=right|2,468|| align=right|0,173|| align=right|13,44|| align=right|3,876||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47676)||2000 CE71|| align=right|12,7|| align=right|3,050|| align=right|0,131|| align=right|11,24|| align=right|5,326||MBA||7. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47677)||2000 CO71|| align=right|14,7|| align=right|2,531|| align=right|0,125|| align=right|11,10|| align=right|4,026||MBA||7. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47678)||2000 CT75|| align=right|12,9|| align=right|3,119|| align=right|0,119|| align=right|16,61|| align=right|5,508||MBA||7. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47679)||2000 CN76|| align=right|13,6|| align=right|3,138|| align=right|0,127|| align=right|2,17|| align=right|5,558||MBA||10. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47680)||2000 CC77|| align=right|13,7|| align=right|3,067|| align=right|0,061|| align=right|10,85|| align=right|5,369||MBA||10. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47681)||2000 CZ77|| align=right|15,0|| align=right|2,949|| align=right|0,064|| align=right|1,19|| align=right|5,063||MBA||7. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47682)||2000 CO82|| align=right|13,9|| align=right|3,065|| align=right|0,032|| align=right|9,01|| align=right|5,364||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47683)||2000 CR82|| align=right|13,6|| align=right|3,068|| align=right|0,060|| align=right|1,57|| align=right|5,374||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47684)||2000 CT83|| align=right|13,2|| align=right|3,189|| align=right|0,111|| align=right|7,22|| align=right|5,695||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47685)||2000 CC84|| align=right|14,8|| align=right|2,616|| align=right|0,203|| align=right|7,58|| align=right|4,229||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47686)||2000 CA86|| align=right|13,9|| align=right|3,035|| align=right|0,114|| align=right|0,36|| align=right|5,286||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47687)||2000 CW86|| align=right|13,9|| align=right|2,909|| align=right|0,035|| align=right|3,52|| align=right|4,961||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47688)||2000 CO88|| align=right|14,5|| align=right|2,404|| align=right|0,272|| align=right|11,60|| align=right|3,726||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47689)||2000 CN91|| align=right|13,2|| align=right|2,990|| align=right|0,083|| align=right|9,75|| align=right|5,170||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47690)||2000 CQ92|| align=right|13,8|| align=right|3,168|| align=right|0,135|| align=right|4,85|| align=right|5,638||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47691)||2000 CT92|| align=right|13,2|| align=right|2,848|| align=right|0,025|| align=right|2,24|| align=right|4,806||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47692)||2000 CC94|| align=right|13,1|| align=right|2,919|| align=right|0,103|| align=right|11,53|| align=right|4,986||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47693)||2000 CG94|| align=right|14,0|| align=right|2,644|| align=right|0,122|| align=right|15,91|| align=right|4,297||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47694)||2000 CO94|| align=right|13,5|| align=right|3,061|| align=right|0,075|| align=right|7,50|| align=right|5,353||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47695)||2000 CC99|| align=right|15,6|| align=right|2,451|| align=right|0,191|| align=right|2,81|| align=right|3,836||MBA||8. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47696)||2000 CK100|| align=right|14,6|| align=right|2,965|| align=right|0,058|| align=right|11,01|| align=right|5,106||MBA||10. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47697)||2000 CZ101|| align=right|14,9|| align=right|2,741|| align=right|0,080|| align=right|5,68|| align=right|4,537||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47698)||2000 CG109|| align=right|14,9|| align=right|2,631|| align=right|0,067|| align=right|9,68|| align=right|4,266||MBA||5. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(47699)||2000 CP116|| align=right|14,4|| align=right|2,770|| align=right|0,116|| align=right|13,03|| align=right|4,609||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47700)||2000 CQ121|| align=right|14,7|| align=right|2,919|| align=right|0,046|| align=right|3,05|| align=right|4,986||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47701)||2000 DA1|| align=right|14,4|| align=right|2,713|| align=right|0,124|| align=right|9,17|| align=right|4,468||MBA||25. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47702)||2000 DE2|| align=right|14,2|| align=right|2,672|| align=right|0,121|| align=right|5,78|| align=right|4,368||MBA||26. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47703)||2000 DR2|| align=right|15,4|| align=right|2,632|| align=right|0,088|| align=right|3,14|| align=right|4,268||MBA||27. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47704)||2000 DN4|| align=right|14,4|| align=right|2,789|| align=right|0,020|| align=right|5,96|| align=right|4,658||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47705)||2000 DT9|| align=right|14,8|| align=right|3,121|| align=right|0,136|| align=right|0,29|| align=right|5,513||MBA||26. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47706)||2000 DH12|| align=right|13,3|| align=right|3,084|| align=right|0,080|| align=right|9,64|| align=right|5,415||MBA||27. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47707)||2000 DB15|| align=right|14,9|| align=right|2,692|| align=right|0,151|| align=right|13,30|| align=right|4,417||MBA||26. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(47708)||2000 DR15|| align=right|13,9|| align=right|2,977|| align=right|0,066|| align=right|10,33|| align=right|5,136||MBA||26. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(47709)||2000 DC16|| align=right|14,3|| align=right|2,742|| align=right|0,134|| align=right|9,34|| align=right|4,539||MBA||28. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47710)||2000 DJ16|| align=right|12,9|| align=right|3,135|| align=right|0,101|| align=right|16,56|| align=right|5,550||MBA||29. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47711)||2000 DL16|| align=right|13,9|| align=right|2,765|| align=right|0,184|| align=right|12,98|| align=right|4,597||MBA||29. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47712)||2000 DB23|| align=right|15,5|| align=right|2,532|| align=right|0,186|| align=right|12,14|| align=right|4,028||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47713)||2000 DM23|| align=right|14,4|| align=right|2,993|| align=right|0,119|| align=right|1,14|| align=right|5,178||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47714)||2000 DS24|| align=right|14,3|| align=right|2,980|| align=right|0,121|| align=right|1,05|| align=right|5,144||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47715)||2000 DG25|| align=right|15,3|| align=right|2,687|| align=right|0,078|| align=right|6,30|| align=right|4,404||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47716)||2000 DQ25|| align=right|14,5|| align=right|2,983|| align=right|0,058|| align=right|11,79|| align=right|5,150||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47717)||2000 DU28|| align=right|14,1|| align=right|3,029|| align=right|0,056|| align=right|2,35|| align=right|5,270||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47718)||2000 DV29|| align=right|14,7|| align=right|2,788|| align=right|0,089|| align=right|4,01|| align=right|4,655||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47719)||2000 DC30|| align=right|15,1|| align=right|3,111|| align=right|0,080|| align=right|2,17|| align=right|5,487||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47720)||2000 DR34|| align=right|14,1|| align=right|3,206|| align=right|0,072|| align=right|12,16|| align=right|5,740||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47721)||2000 DS34|| align=right|14,8|| align=right|2,728|| align=right|0,058|| align=right|6,25|| align=right|4,505||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47722)||2000 DZ35|| align=right|15,2|| align=right|3,015|| align=right|0,078|| align=right|1,06|| align=right|5,235||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47723)||2000 DV37|| align=right|15,1|| align=right|2,992|| align=right|0,042|| align=right|2,69|| align=right|5,176||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47724)||2000 DE38|| align=right|14,7|| align=right|2,933|| align=right|0,039|| align=right|2,13|| align=right|5,023||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47725)||2000 DW39|| align=right|14,0|| align=right|2,990|| align=right|0,029|| align=right|9,42|| align=right|5,169||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47726)||2000 DE42|| align=right|14,3|| align=right|2,979|| align=right|0,071|| align=right|10,18|| align=right|5,141||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47727)||2000 DG44|| align=right|13,9|| align=right|3,121|| align=right|0,155|| align=right|0,74|| align=right|5,513||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47728)||2000 DP45|| align=right|15,0|| align=right|2,792|| align=right|0,069|| align=right|1,60|| align=right|4,665||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47729)||2000 DR45|| align=right|14,3|| align=right|2,975|| align=right|0,135|| align=right|11,92|| align=right|5,130||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47730)||2000 DY46|| align=right|14,7|| align=right|2,712|| align=right|0,105|| align=right|3,42|| align=right|4,465||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47731)||2000 DM48|| align=right|14,3|| align=right|3,182|| align=right|0,162|| align=right|1,76|| align=right|5,675||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47732)||2000 DR51|| align=right|13,9|| align=right|3,172|| align=right|0,174|| align=right|1,94|| align=right|5,648||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47733)||2000 DW51|| align=right|14,4|| align=right|2,912|| align=right|0,071|| align=right|3,16|| align=right|4,969||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47734)||2000 DX55|| align=right|14,7|| align=right|2,787|| align=right|0,070|| align=right|4,00|| align=right|4,652||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47735)||2000 DS60|| align=right|12,2|| align=right|3,228|| align=right|0,068|| align=right|16,36|| align=right|5,798||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47736)||2000 DG61|| align=right|14,3|| align=right|3,123|| align=right|0,169|| align=right|1,39|| align=right|5,519||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47737)||2000 DT66|| align=right|14,5|| align=right|2,974|| align=right|0,127|| align=right|11,89|| align=right|5,128||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47738)||2000 DB68|| align=right|14,7|| align=right|2,774|| align=right|0,070|| align=right|5,09|| align=right|4,620||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47739)||2000 DD69|| align=right|14,9|| align=right|2,631|| align=right|0,196|| align=right|4,69|| align=right|4,268||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47740)||2000 DC71|| align=right|13,4|| align=right|3,213|| align=right|0,084|| align=right|14,04|| align=right|5,759||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47741)||2000 DQ71|| align=right|14,0|| align=right|2,952|| align=right|0,022|| align=right|11,53|| align=right|5,071||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47742)||2000 DX73|| align=right|13,9|| align=right|3,120|| align=right|0,131|| align=right|0,49|| align=right|5,509||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47743)||2000 DH74|| align=right|13,9|| align=right|2,721|| align=right|0,118|| align=right|12,61|| align=right|4,489||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47744)||2000 DJ75|| align=right|14,4|| align=right|3,170|| align=right|0,070|| align=right|3,73|| align=right|5,644||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47745)||2000 DE77|| align=right|13,9|| align=right|3,209|| align=right|0,188|| align=right|0,97|| align=right|5,749||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47746)||2000 DY77|| align=right|15,3|| align=right|3,145|| align=right|0,153|| align=right|3,28|| align=right|5,576||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47747)||2000 DH81|| align=right|13,9|| align=right|2,666|| align=right|0,087|| align=right|11,41|| align=right|4,351||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47748)||2000 DF82|| align=right|13,6|| align=right|3,066|| align=right|0,075|| align=right|4,65|| align=right|5,369||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47749)||2000 DX82|| align=right|14,1|| align=right|3,142|| align=right|0,104|| align=right|8,48|| align=right|5,570||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47750)||2000 DM85|| align=right|14,2|| align=right|2,638|| align=right|0,257|| align=right|13,37|| align=right|4,285||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov